Aluko ist der Familienname folgender Personen:

 Eniola Aluko (* 1987), englische Fußballspielerin
 Sone Aluko (* 1989), englischer Fußballspieler
 Sope Aluko, britisch-US-amerikanische Schauspielerin
 T. M. Aluko (1918–2010), nigerianischer Schriftsteller